Sendaviva<ref name="localizacion">{{cita web|url = http://www.sendaviva.com/contacto-y-localizacion/
|título = Web oficial de Sendaviva, Parque de la Naturaleza de Navarra'|idioma = Castellano|fechaacceso = 13 de octubre de 2016}}</ref>  es un parque temático de Navarra ubicado en el municipio de Arguedas, junto a las Bardenas Reales de Navarra, Reserva Natural de la Biosfera. El parque se ha convertido en una referencia en la zona norte para el ocio familiar.

Sendaviva es el plan ideal para familias pues en él, la naturaleza es la gran protagonista ya que las personas que visiten el parque podrán contemplar más de 1.000 animales provenientes de todas partes del mundo: Leones, Tigres Blancos, Suricatas, Cebras… Además, Sendaviva cuenta con actividades especiales llamadas 'Planes Molones' en las que los niños y las niñas interactúan, cuidan y alimentan a los animales, incluso dentro de su propio entorno natural, como en el caso de la nueva actividad 'Encuentro con Lémures'.

Sendaviva cuenta además con una treintena de atracciones para todas las edades, entre ellas seis atracciones de agua, como 'Los Rápidos' (un tobogán acuático gigante). También ofrece espectáculos de calidad como la función del Circo, el show del agua y 'El Secreto del Chamán', un show lleno de aventuras y humor.

El parque ofrece la posibilidad de alojarse en su interior, concretamente en 'Villa Sendaviva'; ofrece un cómodo parking con plazas especiales para autocaravanas, y además, es un destino accesible para personas con movilidad reducida. 

En Sendaviva, la naturaleza es un espectáculo.

 Animales 
Los animales están divididos en 9 sendas:

 Senda Ganadera 
Se encuentra en el Pueblo. Hay 10 especies diferentes:
Buey (Bos taurus)
 Búfalo de Agua (Bubalus bubalis)
Burro zamorano – leonés (Equus africanus asinus)
 Caballo Burguete (Equus ferus caballus)
 Dromedario (Camelus dromedarius)
 Jaca Navarra (Equus ferus caballus)
 Oveja Navarra (Ovis orientalis aries)
 Vaca Betizu (Bos taurus)
 Vaca Pirenaica (Bos taurus)
 Vaca Scottish Highland (Bos taurus)

 Senda del Safari Fotográfico 
Se encuentra en el Bosque. Hay decenas de especies diferentes, entre las que podemos encontrar:
 Ánsar Indio (Anser indicus)
 Ciervo muntjak (Muntiacus muntjak)
 Cisne negro (Cygnus atratus)
 Faisán orejudo (Crossoptilon auritum)
 Grulla damisela (Antropoides virgo)
 Ibis Sagrado (Threskiornis aethiopicus)
 Senda del Bosque 
Se encuentra en el Bosque. Hay 5 especies diferentes:
 Lince boreal o europeo (Lynx lynx)
 Lobo ibérico (Canis lupus signatus)
 Zorro (Vulpes vulpes)
 Oso pardo sirio (Ursus arctos)
 Visón europeo (Mustela lutreola)

 Senda del Aviario 
Se encuentra en la Granja. Hay decenas de especies diferentes entre las que podemos encontrar:
 Faisán dorado (Chrysolophus pictus)
 Flamenco europeo (Phoenicopterus roseus)
 Gorrión de Java (Lonchura oryzivora)
 Mirlo Metálico (Lamprotornis purpureus)
 Pato Mandarín (Aix galericulata)
 Periquito multicolor (Platycercus eximius)
 Senda de los Herbívoros 
Se encuentra en la Feria. Hay 7 especies diferentes:
 Arruí (Ammotragus lervia)
 Jabalí (Sus scrofa)
 Bisonte europeo (Bison bonasus)
 Ciervo europeo (Cervus elaphus)
 Corzo (Capreolus capreolus)
 Gamo (Dama dama)
 Muflón (Ovis orientalis musimon)

 Senda de los Exóticos 
Se encuentra en la Feria. Hay 16 especies diferentes entre las que podemos encontrar:
 Avestruz (Struthio camelus)
 Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris)
 Cebra de Burcell (Equus quagga burchelli)
 Jaguar (Panthera onca)
 Mono capuchino (Sapajus apella)
 Suricata (Suricata suricatta)
 León (Panthera leo)
 Tigre (blanco) (Panthera tigris)
 Wallaby de Bennet (Macropus rufogriseus)

 Senda de las Rapaces 
Se encuentra en la Granja. Hay 24 especies diferentes, entre las que podemos encontrar:
 Águila escudada (Geranoaetus melanoleucus)
Águila imperial oriental (Aquila heliaca)
Águila real (Aquila chrysaetos)
Búho de Verreaux (Bubo Lacteus)
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Cóndor andino (Vultur gryphus)
Pigargo de Steller (Haliaeetus pelagicus)
Zopilote Rey (Sarcoramphus papa)
 Senda de la Granja 
Se encuentra en la Granja. Hay 5 especies distintas:
 Cabras (Capra aegagrus hircus)
Gallina, gallo y pollo (Gallus gallus domesticus)
Patos (Anas platyrhynchos domesticus)
Pavos reales (Pavo cristatus)
Ovejas (Ovis orientalis aries)
 Plaza de los Exóticos 
Se encuentra en la Feria. Hay 7 especies diferentes, entre las que se encuentran:
 Lémur de cola anillada (Lemur catta)
Muitú (Crax fasciolata)
Ocelote (Leopardus pardalis)
Pitón real (Python regius)
Caimán de anteojos (Caiman crocodilus)
Serpiente rey de california (Lampropeltis getula)
Tití de manos doradas (Saguinus midas'')

Atracciones 
El parque tiene 29 atracciones, divididas en 4 zonas:

Zona Lago 
 Vía Verde
 Tirolina del Lago
 Tiovivo
 Río de los Diamantes
 Los Remeros
 Los Potrillos
 Los Cangrejos
 Laberinto del Agua
 La Batida
 Juegos de la Feria
 Espejos de la Risa
 Valhalla
 Bumpers
 Bobsleigh
 Bici-noria
 Batalla Acuática
 Los Rápidos
 Splash
 Roko Urtsua

Zona Aves 
 Sillas Voladoras
 La Vaca y el Granjero
 Juego del Reciclaje
 Fórmula Viva
 Ciclo del Huevo
 Barcas del Lago

Referencias

Enlaces externos 

Web oficial

Parques temáticos de España
Parques de atracciones de España
Zoológicos de España
Naturaleza de Navarra